Listy amarneńskie, listy z Amarny – pozostałości archiwum korespondencji dyplomatycznej pomiędzy władcami Egiptu a ich wasalami i  władcami niezależnymi z terenów Syropalestyny, Mezopotamii i Anatolii. Większość listów w tym archiwum datowana jest na XIV wiek p.n.e., a dokładnie na okres panowania faraonów egipskich Amenhotepa III (1390–1352 p.n.e.) i jego syna Amenhotepa IV, zwanego też Echnatonem (1352–1336 p.n.e.).

Odkrycie 
Archiwum odkryte zostało w 1887 roku w Tell el-Amarna w Egipcie, stanowisku kryjącym pozostałości Achetaton, krótkotrwałej nowej stolicy założonej przez faraona Echnatona. Obecnie na kolekcję dokumentów należących do tego archiwum składają się 382 teksty, w tym 350 listów. W literaturze naukowej występują one pod oznaczeniem EA (skrót od el-Amarna) i przypisanym numerem (np. EA 1, EA 2, EA 3 itd.).

Język tekstów z Tell el-Amarna 
Wszystkie teksty z Tell el-Amarna zapisane są pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Językiem, w którym je napisano, jest niemal zawsze język akadyjski. Język ten był oficjalnym językiem korespondencji i dyplomacji na terenie starożytnego Bliskiego Wschodu w II tys. p.n.e. Do nielicznych wyjątków należą: list EA 24 (zapisany w języku huryckim) oraz listy EA 31 i EA 32 (zapisane w języku hetyckim).

Lista tekstów z Tell el-Amarna 
W 1907 roku J.A. Knudtzon opublikował edycję 358 znanych wówczas tabliczek z Tell el-Amarna, wliczając w to tabliczki niebędące listami. Wprowadzona przez Knudtzona numeracja tabliczek szybko stała się standardem. W przypadku listów jego numeracja powstała w oparciu o ich geograficzne pochodzenie i przypuszczalną kolejność chronologiczną. Już po publikacji Knudtzona pojawiły się kolejne 24 tabliczki z Tell el-Amarna. Większość z nich opublikował w 1978 roku A.F. Rainey. W kolekcji 382 znanych obecnie tabliczek znajduje się 350 listów i 32 teksty innego rodzaju (teksty administracyjne, literackie, leksykalne i szkolne).

Ogólny podział listów z Tell el-Amarna ze względu na ich pochodzenie geograficzne:
 korespondencja z Babilonią – listy EA 1 – EA 14
 korespondencja z Asyrią – listy EA 15 i EA 16
 korespondencja z Mitanni – listy EA 17 – EA 30
 korespondencja z Arzawą – listy EA 31 i EA 32
 korespondencja z Alasziją – listy EA 33 – EA 40
 korespondencja z państwem hetyckim – listy EA 41 – EA 44
 korespondencja z miastami-państwami Syro-Palestyny – listy EA 45 – EA 339; EA 362 – EA 371; EA 378; EA 381; EA 382

Ważniejsze teksty literackie:
 tekst EA 356 – mit „Adapa i wiatr południowy”
 tekst EA 357 – mit „Nergal i Ereszkigal”
 tekst EA 359 – epos „Król walki” (akad. šar tamhari) – opowieść o wyprawie Sargona Wielkiego do Puruszhandy

Lista szczegółowa wszystkich tekstów z Tell el-Amarna:
<div style = "height: 300px; width:750px; overflow: auto" >
{| class = "wikitable"
!Sygnatura|| Rodzaj tekstu || Autor i odbiorca || Uwagi
|-
|EA 1 || list || faraon Amenhotep III do kasyckiego króla Kadaszman-Enlila I ||
|-
|EA 2 || list || kasycki król Kadaszman-Enlil I do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 3 || list || kasycki król Kadaszman-Enlil I do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 4 || list || kasycki król Kadaszman-Enlil I do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 5 || list || faraon Amenhotep III do kasyckiego króla Kadaszman-Enlila I ||
|-
|EA 6 || list || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 7 || list || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona ||
|-
|EA 8 || list || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona ||
|-
|EA 9 || list || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Tutanchamona ||
|-
|EA 10 || list || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona ||
|-
|EA 11 || list || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona ||
|-
|EA 12 || list || babilońska księżniczka do egipskiego faraona ||
|-
|EA 13 || tekst administracyjny || kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona || wykaz przedmiotów wnoszonych w posagu przez księżniczkę babilońską
|-
|EA 14 || tekst administracyjny || faraon Echnaton do Burnaburiasza II || lista darów od faraona
|-
|EA 15 || list || asyryjski król Aszur-uballit I do egipskiego faraona || list w dialekcie asyryjskim języka akadyjskiego
|-
|EA 16 || list || asyryjski król Aszur-uballit I do egipskiego faraona ||
|-
|EA 17 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 18 || list || imion nadawcy i odbiorcy listu brakuje ||
|-
|EA 19 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 20 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 21 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 22 || tekst administracyjny || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III || lista darów od Tuszratty
|-
|EA 23 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 24 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III || list w języku huryckim
|-
|EA 25 || tekst administracyjny || mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III || lista darów od Tuszratty
|-
|EA 26 || list || mitannijski król Tuszratta do egipskiej królowej-matki Teje ||
|-
|EA 27 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Echnatona ||
|-
|EA 28 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Echnatona ||
|-
|EA 29 || list || mitannijski król Tuszratta do faraona Echnatona ||
|-
|EA 30 || list || mitannijski król Tuszratta do królów Kanaanu ||
|-
|EA 31 || list || faraon Amenhotep III do króla Tarhundaradu z Arzawy || list w języku hetyckim
|-
|EA 32 || list || król Tarhundaradu z Arzawy do faraona Amenhotepa III || list w języku hetyckim
|-
|EA 33 || list || król Alasziji do faraona Echnatona ||
|-
|EA 34 || list || król Alasziji do faraona Echnatona ||
|-
|EA 35 || list || król Alasziji do faraona Echnatona ||
|-
|EA 36 || list || imion nadawcy i odbiorcy listu brakuje ||
|-
|EA 37 || list || król Alasziji do faraona Echnatona ||
|-
|EA 38 || list || król Alasziji do faraona Echnatona ||
|-
|EA 39 || list || król Alasziji do faraona Echnatona ||
|-
|EA 40 || list || gubernator Alasziji do gubernatora Egiptu ||
|-
|EA 41 || list || hetycki król Suppiluliuma I do faraona Smenchkare ||
|-
|EA 42 || list || król hetycki do faraona egipskiego ||
|-
|EA 43 || list || król hetycki do faraona egipskiego ||
|-
|EA 44 || list || hetycki książę do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 45 || list || Ammistamru z Ugarit do faraona Amenhotepa III ||
|-
|EA 46 || list || król Ugarit do egipskiego faraona ||
|-
|EA 47 || list || król Ugarit do egipskiego faraona ||
|-
|EA 48 || list || królowa Ugarit do królowej egipskiej ||
|-
|EA 49 || list || Niqmadda II z Ugarit do faraona Echnatona ||
|-
|EA 50 || list || nieznany nadawca do królowej egipskiej ||
|-
|EA 51 || list || Addu-nirari z Nuhašše do faraona egipskiego ||
|-
|EA 52 || list || Akizzi, władca Qatny do faraona egipskiego ||
|-
|EA 53 || list || Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona ||
|-
|EA 54 || list || Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona ||
|-
|EA 55 || list || Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona ||
|-
|EA 56 + EA 361 || list || Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona ||
|-
|EA 57 || list || brakuje nadawcy i odbiorcy listu ||
|-
|EA 58 || list || Tehu-Teššup do egipskiego faraona ||
|-
|EA 59 || list || mieszkańcy miasta Tunip do egipskiego faraona ||
|-
|EA 60 || list || Abdi-Aszirta, król Amurru do faraona egipskiego ||
|-
|EA 61 || list || Abdi-Aszirta, król Amurru do faraona egipskiego ||
|-
|EA 62 || list || Abdi-Aszirta, król Amurru do faraona egipskiego ||
|-
|EA 63 || list || Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu, do faraona egipskiego ||
|-
|EA 64 || list || Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu, do faraona egipskiego ||
|-
|EA 65 || list || Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu, do faraona egipskiego ||
|-
|EA 66 || list || brakuje nadawcy i odbiorcy listu ||
|-
|EA 67 || list || brakuje nadawcy i odbiorcy listu ||
|-
|EA 68 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 69 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 70 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 71 || list || Rib-Addi z Byblos do Haji, egipskiego wezyra ||
|-
|EA 72 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 73 || list || Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 74 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 75 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 76 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 77 || list || Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 78 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 79 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 80 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 81 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 82 || list || Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 83 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 84 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 85 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 86 || list || Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 87 || list || Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 88 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 89 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 90 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 91 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 92 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 93 || list || Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 94 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 95 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 96 || list || od egipskiego generała do Rib-Haddy z Byblos ||
|-
|EA 97 || list || Jappah-Hadda, burmistrz Bejrutu, do burmistrza Šumu-Haddi ||
|-
|EA 98 || list || Jappah-Hadda, burmistrz Bejrutu, do egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 99 || list || egipski faraon do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 100 || list || miasto Irqata do egipskiego faraona ||
|-
|EA 101 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 102 || list || Rib-Addi z Byblos do Janhanu, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 103 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 104 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 105 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 106 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 107 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 108 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 109 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 110 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 111 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 112 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 113 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 114 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 115 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 116 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 117 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 118 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 119 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 120 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 121 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 122 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 123 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 124 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 125 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 126 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 127 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 128 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 129 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 130 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 131 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 132 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 133 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 134 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 135 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 136 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 137 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 138 || list || Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 139 || list || Ili-rapih z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 140 || list || Ili-rapih z Byblos do egipskiego faraona ||
|-
|EA 141 || list || Ammunira z Bejrutu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 142 || list || Ammunira z Bejrutu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 143 || list || Ammunira z Bejrutu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 144 || list || Zimreddi z Sydonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 145 || list || Zimreddi z Sydonu do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 146 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 147 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 148 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 149 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 150 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 151 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 152 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 153 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 154 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 155 || list || Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 156 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 157 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 158 || list || Aziru z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 159 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 160 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 161 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 162 || list || egipski faraon do Aziru z Amurru ||
|-
|EA 163 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 164 || list || Aziru z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 165 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 166 || list || Aziru z Amurru do Haaji, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 167 || list || Aziru z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 168 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 169 || list || DU-Teššup z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 170 || list || Ba'aluja i Bet-ili, urzędnicy  z Amurru do Aziru z Amurru ||
|-
|EA 171 || list || Aziru z Amurru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 172 || list || nieznany nadawca do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 173 || list || nieznany nadawca do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 174 || list || Bieri z Hašabu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 175 || list || Ildajji z Hasi do egipskiego faraona ||
|-
|EA 176 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 177 || list || Jamiuta z Guddašuna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 178 || list || Hibija, urzędnik do egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 179 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 180 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 181 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 182 || list || Šutarna z Mušihuna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 183 || list || Šutarna z Mušihuna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 184 || list || Šutarna z Mušihuna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 185 || list || Majarzana z Hasi do egipskiego faraona ||
|-
|EA 186 || list || Majarzana z Hasi do egipskiego faraona ||
|-
|EA 187 || list || Šatija z Enišasi do egipskiego faraona ||
|-
|EA 188 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 189 || list || Etakkama z Kadesz do egipskiego faraona ||
|-
|EA 190 || list || egipski faraon do Etakkama z Kadesz ||
|-
|EA 191 || list || Arsawuja z Ruhizza do egipskiego faraona ||
|-
|EA 192 || list || Arsawuja z Ruhizza do egipskiego faraona ||
|-
|EA 193 || list || Tiwati, burmistrz Lapana do egipskiego faraona ||
|-
|EA 194 || list || Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona ||
|-
|EA 195 || list || Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona ||
|-
|EA 196 || list || Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona ||
|-
|EA 197 || list || Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona ||
|-
|EA 198 || list || Arašša z Kumidu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 199 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 200 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 201 || list || Artamanja z Ṣiribašani do egipskiego faraona ||
|-
|EA 202 || list || Amawaše, burmistrz Bašan(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 203 || list || Abdi-Milki z Šashimi do egipskiego faraona ||
|-
|EA 204 || list || władca z Qanu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 205 || list || władca z Ṭubu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 206 || list || władca z Naziha do egipskiego faraona ||
|-
|EA 207 || list || Ipte(...) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 208 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 209 || list || Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 210 || list || Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 211 || list || Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 212 || list || Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 213 || list || Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 214 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 215 || list || Bajawa, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 216 || list || Bajawa, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 217 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 218 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 219 || list || nieznany nadawca do egipskiego faraona ||
|-
|EA 220 || list || Kurtuja z (...) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 221 || list || Wiktasu, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 222 || list || Wiktasu, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 223 || list || Endaruta, burmistrz z miasta Akšapa do egipskiego faraona ||
|-
|EA 224 || list || Šum-Adda, burmistrz z miasta Šamhuna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 225 || list || Šum-Adda, burmistrz z miasta Šamhuna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 226 || list || Šipṭu-Riṣa, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 227 || list || Abdi-Tirši, król Chacor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 228 || list || '''Abdi-Tirši, król Chacor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 229 || list || Abdina z Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 230 || list || Jama, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 231 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 232 || list || Surata z Akki do egipskiego faraona ||
|-
|EA 233 || list || Satatna z Akki do egipskiego faraona ||
|-
|EA 234 || list || Satatna z Akki do egipskiego faraona ||
|-
|EA 235 + EA 327 || list || Satatna z Akki do egipskiego faraona ||
|-
|EA 236 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 237 || list || Bajadi, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 238 || list || Bajadi, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 239 || list || Baduzana, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 240 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 241 || list || Rusmanja z miasta Šaruna do egipskiego faraona ||
|-
|EA 242 || list || Biridija z Megiddo do egipskiego faraona ||
|-
|EA 243 || list || Biridija z Megiddo do egipskiego faraona ||
|-
|EA 244 || list || Biridija z Megiddo do egipskiego faraona ||
|-
|EA 245 || list || Biridija z Megiddo do egipskiego faraona ||
|-
|EA 246 || list || Biridija z Megiddo do egipskiego faraona ||
|-
|EA 247 || list || Biridija z Megiddo do egipskiego faraona ||
|-
|EA 248 || list || Jašdata, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 249 || list || Ba'lu-UR.SAG, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona ||
|-
|EA 250 || list || Ba'lu-UR.SAG, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona ||
|-
|EA 251 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 252 || list || Lab'aju, burmistrz Sychem do egipskiego faraona ||
|-
|EA 253 || list || Lab'aju, burmistrz Sychem do egipskiego faraona ||
|-
|EA 254 || list || Lab'aju, burmistrz Sychem do egipskiego faraona ||
|-
|EA 255 || list || Mur-Bahlu, burmistrz Pihilu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 256 || list || Mur-Bahlu, burmistrz Pihilu do Janhamu, egipskiego urzędnika ||
|-
|EA 257 || list || Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona ||
|-
|EA 258 || list || Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona ||
|-
|EA 259 || list || Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona ||
|-
|EA 260 || list || Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona ||
|-
|EA 261 || list || Dašru, burmistrz w Palestynie(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 262 || list || Dašru, burmistrz w Palestynie(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 263 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 264 || list || Tagi, burmistrz Gintikirmil do egipskiego faraona ||
|-
|EA 265 || list || Tagi, burmistrz Gintikirmil do egipskiego faraona ||
|-
|EA 266 || list || Tagi, burmistrz Gintikirmil do egipskiego faraona ||
|-
|EA 267 || list || Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 268 || list || Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 269 || list || Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 270 || list || Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 271 || list || Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 272 || list || Šum-(...) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 273 || list || NIN-UR.MAH-MEŠ, królowa-matka do egipskiego faraona ||
|-
|EA 274 || list || NIN-UR.MAH-MEŠ, królowa-matka do egipskiego faraona ||
|-
|EA 275 || list || Jahzib-Adda, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 276 || list || Jahzib-Adda, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 277 || list || Jahzib-Adda, burmistrz(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 278 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 279 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 280 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 281 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 282 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 283 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 284 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 285 || list || Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona ||
|-
|EA 286 || list || Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona ||
|-
|EA 287 || list || Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona ||
|-
|EA 288 || list || Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona ||
|-
|EA 289 || list || Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona ||
|-
|EA 290 || list || Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona ||
|-
|EA 291 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 292 || list || Adda-danu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 293 || list || Adda-danu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 294 || list || Adda-danu(?), burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 295 || list || Ba'lu-Danu z Tyru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 296 || list || Jahtiru, burmistrz Aszdod do egipskiego faraona ||
|-
|EA 297 || list || Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 298 || list || Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 299 || list || Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 300 || list || Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 301 || list || Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona ||
|-
|EA 302 || list || Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 303 || list || Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 304 || list || Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 305 || list || Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 306 || list || Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 307 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 308 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 309 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 310 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 311 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 312 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 313 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 314 || list || Pu-Ba'lu, burmistrz Jurṣa do egipskiego faraona ||
|-
|EA 315 || list || Pu-Ba'lu, burmistrz Jurṣa do egipskiego faraona ||
|-
|EA 316 || list || Pu-Ba'lu, burmistrz Jurṣa do egipskiego faraona ||
|-
|EA 317 || list || Dagan-takala, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 318 || list || Dagan-takala, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 319 || list || Ṣur-Ašar, władca państwa Ahtiašna(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 320 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 321 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 322 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 323 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 324 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 325 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 326 || list || Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 327 || – || – || patrz list EA 235
|-
|EA 328 || list || Jabni-ilu, władca Lakisz do egipskiego faraona ||
|-
|EA 329 || list || Zimreddi, władca Lakisz do egipskiego faraona ||
|-
|EA 330 || list || Šipṭi-Ba'la, władca Lakisz do egipskiego faraona ||
|-
|EA 331 || list || Šipṭi-Ba'la, władca Lakisz do egipskiego faraona ||
|-
|EA 332 || list || Šipṭi-Ba'la, władca Lakisz do egipskiego faraona ||
|-
|EA 333 || list || Paapu, egipski urzędnik do egipskiego faraona ||
|-
|EA 334 || list || władca miasta Zuhra(?) do egipskiego faraona ||
|-
|EA 335 || list || Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona ||
|-
|EA 336 || list || Hiziru, burmistrz miasta Zuhra do egipskiego faraona ||
|-
|EA 337 || list || Hiziru, burmistrz miasta Zuhra do egipskiego faraona ||
|-
|EA 338 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 339 || list || nieznany autor do nieznanego odbiorcy ||
|-
|EA 340 || list lub tekst literacki || (?) ||
|-
|EA 341 || tekst literacki || – || „Historia Kešiši”
|-
|EA 342 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 343 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 344 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 345 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 346 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 347 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 348 || tekst leksykalny || – || fragment listy znaków
|-
|EA 349 || tekst leksykalny || – || fragment sylabariusza(?)
|-
|EA 350 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 351 || tekst leksykalny || – ||
|-
|EA 352 + EA 353 || tekst leksykalny || – ||
|-
|EA 354 || tekst leksykalny || – ||
|-
|EA 355 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 356 || tekst literacki || – || mit „Adapa i wiatr południowy”
|-
|EA 357 || tekst literacki || – || mit „Nergal i Ereszkigal”
|-
|EA 358 || tekst literacki || – || fragment opowieści
|-
|EA 359 || tekst literacki || – || epos šar tamhari
|-
|EA 360 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 361 || – || – || patrz list EA 56
|-
|EA 362 || list || Rib-Addi z Byblos do faraona egipskiego ||
|-
|EA 363 || list || Abdi-Riša, burmistrz Enišasi do faraona egipskiego ||
|-
|EA 364 || list || Ajjab, burmistrz Aštartu do faraona egipskiego ||
|-
|EA 365 || list || Biridija z Megiddo do faraona egipskiego ||
|-
|EA 366 || list || Šuwardata, burmistrz Gimtu do faraona egipskiego ||
|-
|EA 367 || list || egipski faraon do Endaruty, burmistrza miasta Akšapa ||
|-
|EA 368 || tekst leksykalny || – || słownik egipsko-akadyjski
|-
|EA 369 || list || egipski faraon do Milki-Ilu, burmistrza Gezer ||
|-
|EA 370 || list || egipski faraon do Idiji, burmistrza Aszkelonu ||
|-
|EA 371 || list || nieznany autor do egipskiego faraona ||
|-
|EA 372 || tekst literacki || – || fragment tekstu literackiego
|-
|EA 373 || tekst leksykalny || – ||
|-
|EA 374 || tekst leksykalny || – || lista imion bóstw
|-
|EA 375 || tekst literacki || – || fragment eposu šar tamhari|-
|EA 376 || tekst literacki || – || fragment tekstu literackiego
|-
|EA 377 || tekst szkolny || – ||
|-
|EA 378 || list || Japahu, burmistrz Gazru do egipskiego faraona ||
|-
|EA 379 || tekst leksykalny || – || fragment listy znaków
|-
|EA 380 || (?) || (?) ||
|-
|EA 381 || list || (?) || tylko fragment listu jest zachowany
|-
|EA 382 || list || egipski urzędnik(?) do wielkiego króla ||
|}
</div>

Obecne miejsca przechowywania tabliczek:
 Vorderasiatisches Museum (część Muzeum Pergamońskiego) w Berlinie – 203 tabliczki
 Muzeum Egipskie w Kairze – 49/50 tabliczek
 Muzeum Brytyjskie w Londynie – 95 tabliczek
 Ashmolean Museum w Oksfordzie – 22 tabliczki
 Muzeum w Luwrze – 7 tabliczek
 kolekcje prywatne – 9 tabliczek
 Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku – 2 tabliczki

 Przypisy 

 Bibliografia 
 E. von Dassow, K. Greenwood, Correspondence from El-Amarna in Egypt, w: M.W. Chavalas (ed.), Historical Sources in Translation – The Ancient Near East'', Blackwell Publishing, Carlton 2006, s. 182-214.

Literatura starożytnego Egiptu
Okres amarneński